Sojus (von  ‚Vereinigung‘, ‚Union‘) steht für:
 Sojus (Raumschiff), ein Raumschiff, das Menschen ins All transportieren kann
 Sojus (Rakete), eine sowjetische/russische Raumfahrt-Trägerrakete
 Sojus (Unionsvereinigung), eine Vereinigung von Volksdeputierten der UdSSR auf allen Ebenen
 Sojus (Pipeline), eine Erdgaspipeline der RGW-Staaten von Orenburg nach Uschhorod
 Sojus (Antarktisstation), eine frühere sowjetische Forschungsstation in der Antarktis
 Sojus (Kino), ein Kino in Berlin-Marzahn
 die Bezeichnung von Militärmanövern des Warschauer Paktes

SOJUS ist die Abkürzung für:
 Siemens Office Justiz, Office-Programm der Justiz, vergleichbar mit WORD in seinen Anfängen

Siehe auch:
 Soyuz-13 Rock, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Soyuz-17 Cliff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Soyuz-18 Rock, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika

SOJUS